|-
| 136901 - || || 25 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136902 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136903 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136904 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136905 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136906 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136907 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136908 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136909 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136910 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136911 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136912 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136913 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136914 - || || 25 d'abril de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136915 - || || 23 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136916 - || || 23 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136917 - || || 18 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136918 - || || 19 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136919 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136920 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136921 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136922 - || || 19 d'abril de 1998 || Anderson Mesa || M. W. Buie
|-
| 136923 - || || 1 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136924 - || || 24 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136925 - || 1998 ME || 16 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136926 - || 1998 MY || 16 de juny de 1998 | Socorro || LINEAR
|-
| 136927 - || || 16 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136928 - || || 20 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136929 - || || 20 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136930 - || || 24 de juliol de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136931 - || || 30 de juliol de 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 136932 - || || 28 de juliol de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136933 - || || 22 d'agost de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136934 - || || 19 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136935 - || || 24 d'agost de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136936 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136937 - || || 22 d'agost de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136938 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136939 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136940 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136941 - || || 30 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136942 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136943 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136944 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136945 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136946 - || || 26 d'agost de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136947 - || || 26 d'agost de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136948 - || || 25 d'agost de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136949 - || || 23 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136950 - || || 14 de setembre de 1998 || Catalina || CSS
|-
| 136951 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136952 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136953 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136954 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136955 - || || 15 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136956 - || || 12 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136957 - || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136958 - || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136959 - || || 15 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136960 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136961 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136962 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136963 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136964 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136965 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136966 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136967 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136968 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136969 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136970 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136971 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136972 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136973 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136974 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136975 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136976 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136977 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136978 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136979 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136980 - || 1998 SR || 16 de setembre de 1998 | Caussols || ODAS
|-
| 136981 - || || 17 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136982 - || || 17 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136983 - || || 17 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136984 - || || 21 de setembre de 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 136985 - || || 22 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136986 - || || 16 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136987 - || || 21 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136988 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136989 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136990 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136991 - || || 28 de setembre de 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 136992 - || || 25 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136993 - || || 29 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136994 - || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136995 - || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136996 - || || 26 de setembre de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136997 - || || 21 de setembre de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136998 - || || 21 de setembre de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136999 - || || 19 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137000 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-|}

6